Luceros — Benidorm | TREN-TRAM

Линия 1 (Метрополитен Аликанте) соединяет центр Аликанте с Бенидормом. На подземных станциях Marq, Mercado и Luceros есть возможность пересадки на Линию 2, Линию 3 или Линию 4
В будущем планируется продолжить линию под землей от станции Luceros до станции Babel, проходя через станции Central, Gran Vía и Orihuela. После станции Babel маршрут будет надземным и соединит аэропорт с городом Аликанте.

Число пассажиров

Ссылки 
 Vídeo de la inauguración de la L1 en Youtube. Canal 9.

Примечания 

Линии метрополитена

Линии метрополитена Аликанте
Транспорт Аликанте
Линии метрополитена, построенные в 2007 году